Гюздек () — посёлок в Гюздекском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от тюркских слов гюз/кюз (осень) и частицы -дак, означающей местность.

История 
Село Гюздек в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Гюздекскому сельскому обществу Бакинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к Бакинскому уезду.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населенный пункт передан Бакинскому городскому совету Азербайджанской ССР. 10 ноября 1937 года селу Гюздек присвоен статус посёлка.

Согласно административному делению 1961 года пгт Гюздек входил в Гюздекский поселковый совет Карадагского района Бакинского городского совета Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года посёлок передан в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года пгт Гюздек входил в Гюздекский поселковый совет Апшеронского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Гюздекского административно-территориального округа был учрежден Гюздекский муниципалитет Апшеронского района.

География 
Посёлок находится в 19 км от райцентра Хырдалан и в 24 км от Баку. Железнодорожная станция.

Посёлок находится на высоте 146 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе жило 854 человека.

Население преимущественно занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,7 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагались карьер, НИИ кормозаготовки, луговодства и пастбищ, средняя школа, клуб, библиотека, детский сад, медицинский пункт, отдел связи.

В посёлке расположены карьеры, почтовое отделение, средняя школа, детский сад, спортивная школа библиотека, больница, мечеть.

В посёлке находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне соотечественникам.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)